Се́льское поселе́ние Була́тниковское — упразднённое муниципальное образование (сельское поселение) в Ленинском муниципальном районе Московской области. Образовано в 2005 году, включило 13 населённых пунктов позже упразднённого Булатниковского сельского округа. С 2013 года в состав сельского поселения входят 14 населённых пунктов.

Упразднено 5 августа 2019 года.

Административный центр — рабочий посёлок Измайлово.

Глава сельского поселения — Арчуков Сергей Владимирович.
Председатель Совета депутатов — Холодова Татьяна Александровна.

Географические данные 
Общая площадь — 35,53 км². Муниципальное образование находится в центральной части Ленинского района, и граничит:
 с районами Чертаново Южное, Бирюлёво Западное и Бирюлёво Восточное города Москвы (на севере)
 с районами Северное Бутово и Южное Бутово города Москвы (на западе)
 с городским округом Подольск (на юге)
 с городским поселением Горки Ленинские (на юго-востоке)
 с городским поселением Видное (на востоке)
 с сельским поселением Совхоз имени Ленина (на северо-востоке)

По территории поселения проходят железные дороги Павелецкого (платформа Булатниково на границе с городским поселением Видное) и Курского направлений (платформа Битца).

По территории поселения проходит участок автомобильной дороги М2 «Крым» (Симферопольское шоссе).

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входит 14 населённых пунктов:

Постановлением губернатора области от 27 июня 2019 года в посёлки городского типа (рабочие посёлки) преобразованы 6 населённых пунктов: деревни Боброво, Бутово, Дрожжино, Лопатино и посёлки (сельского типа) Измайлово и Новодрожжино.

Глава
 Арчуков, Сергей Владимирович - избран в 2013 от Партии социальной защиты.

Примечания 

Булатниковское
Булатниковское
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году